Mjatesch (russisch  „Meuterei, Aufruhr, Rebellion“) steht für:

 Mjatesch (Roman), Roman von Dmitri Andrejewitsch Furmanow
 Mjatesch (Film), sowjetischer Film nach dem Roman von Dmitri Andrejewitsch Furmanow